Nowoiljinski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Nowoiljinski (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm
 Nowoiljinski (Kemerowo), ländliche Siedlung in der Oblast Kemerowo

Siehe auch:
 Nowoiljinsk (Begriffsklärungsseite)
 Nowoiljinskoje (Begriffsklärungsseite)